Neuseeländische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)
 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft (U-20-Frauen)
 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)